Prästeståndet kan syfta på:

Första ståndet – representanter utsedda bland det andliga frälset med representationsrätt till ständernas riksmöten i europeisk historia
Prästeståndet i Sverige – representanter utsedda av kyrkoherdarna i stiftens pastorat jämte ett antal komministrar, med representationsrätt vid Sveriges ståndsriksdagar mellan 1544 och 1866
Prästeståndet i Finland – representanter utsedda ur det finländska ofrälse prästerskapet med representationsrätt vid Finlands lantdagar mellan 1809 och 1906

Se även
Andligt frälse
Ståndssamhälle
Prästerskap